Banichté est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités dans les Balkans :

Bulgarie 
 Banichté, une localité située dans la municipalité de Bréznik ;

Macédoine du Nord 
 Banichté, un village situé dans la municipalité de Debar ;